Gli episodi delle serie televisive anime tratte dalla serie di videogiochi Inazuma Eleven si dividono in:
Prima parte della prima serie (episodi 1-26)
Seconda parte della prima serie (episodi 27-67)
Terza parte della prima serie     (episodi 68-127)
Inazuma Eleven GO, prima serie, di 47 episodi
Inazuma Eleven GO Chrono Stones, seconda parte della prima serie, di 51 episodi
Inazuma Eleven GO Galaxy, seconda serie, di 43 episodi
Inazuma Eleven Ares, quinta serie, di 26 episodi
Inazuma Eleven Orion no Kokuin, sesta serie, di 49 episodi

Collegamenti esterni